Куба может означать:

 Куба () — островное государство в Карибском море.
 Куба () — крупнейший остров Республики Куба.
 Куба () — муниципалитет в округе Бежа (Португалия).

Населённые пункты

Азербайджан 
 Куба () — город в Азербайджане.

Россия 
 Куба — село в Лакском районе Дагестана.
 Куба — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.
 Нижняя Куба — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Средняя Куба — деревня в Чернушинском районе Пермского края.

Реки 
 Куба — в Республике Алтай.
 Куба — в Волгоградской области.
 Куба — в Свердловской области.

Персоналии 
 Куба, Зденек (род. 1948) — чехословацкий гребец.
 Куба, Людвик (1863—1956) — чешский живописец, этнограф, фольклорист, музыковед, автор 15-томной антологии «Славянство в своих песнях».
 Куба, Родриго (род. 1992) — перуанский футболист.
 Куба, Филип (род. 1976) — чешский хоккеист, чемпион мира.

Прочее 
 Куба — этническая группа, проживающая на территории Демократической Республики Конго, создавшая государственное образование Куба.
 Куба — язык вышеупомянутой этнической группы, один из языков банту.
 КуБа — российская поп-группа, продюсируемая Игорем Матвиенко.
 КуБа — российская рок-группа (Зеленоград) во главе с Дмитрием Ноздриным «Фиделем».
 Куба () — загородный дворец сицилийских королей в Палермо, памятник арабо-норманнского стиля.
 КУБА — «Клуб Университарио де Буэнос-Айрес», аргентинский спортивный клуб.
 «Куба» — российский телесериал.
 «Куба» () — художественный фильм-драма режиссёра Ричарда Лестера (США, 1979).
 «Я — Куба» () — художественный фильм режиссёра Михаила Калатозова (СССР, Куба, 1964).
 Остров Куба (久場島, Кубасима) — один из островов архипелага Сенкаку.
 Королевство Куба — историческое государство в Африке.
 «Куба» — прозвище польского футболиста Якуба Блащиковского.

См. также 
 Кубинка (значения)
 Кубинская
 Кува (Узбекистан)